Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2013—2014 — 29-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. Чемпіонський титул втретє здобув клуб Ла Фіоріта.

Учасники

Регулярний сезон

Група А

Група B 

Примітки: 
1. Клуб Лібертас взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Сан-Марино 2013—2014.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|3 травня 2014

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|8 травня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|9 травня 2014

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|10 травня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|13 травня 2014

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|16 травня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|19 травня 2014

|}

П'ятий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 травня 2014

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|27 травня 2014

|}

Посилання 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2013—2014
Сан-Марино
Сан-Марино